Colombini ima više značenja:
 Colombini, Sondrio
 Colombini, Torino